Рід налічує 6 видів риб родини цихлові.

Види 
 Parananochromis axelrodi Lamboj & Stiassny 2003 
 Parananochromis brevirostris Lamboj & Stiassny 2003 
 Parananochromis caudifasciatus (Boulenger 1913) 
 Parananochromis gabonicus (Trewavas 1975) 
 Parananochromis longirostris (Boulenger 1903) 
 Parananochromis ornatus Lamboj & Stiassny 2003

Джерела 

Pseudocrenilabrinae